Music est un mot anglais signifiant « musique ».

Cinéma  
 Music, un court-métrage d'Amos Kollek ; 
 Music, un film américain de Sia sorti en 2021 ; 
 Musik, un film allemand de 2023 réalisé par Angela Schanelec.

Informatique 

 MUSIC/SP, Le système d'exploitation pour Grand Système IBM de l'Université McGill ;
 MUSIC, un langage de programmation pour la création sonore développé par Max Mathews à partir de 1957 ;
 Music est un logiciel de création musicale électronique et de vidéos 3D sur PlayStation.

Jeu vidéo 

 Music, un jeu vidéo sur PlayStation.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock.

Album 

 , album de Carole King sorti en  ;
 , album du groupe de rock 311 sorti le  ;
 ,  studio de Madonna sorti le  ;
 , album d'Erick Sermon sorti le  ;
 , album de Mika Nakashima sorti le  ;
 , album de Girugämesh sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Music, album de Louisy Joseph sorti le .

Chanson 

 Music, chanson pop symphonique de John Miles présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Petula Clark présente sur l'album  sorti en 1965 ;
 , single de Witchfinder General présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 Music, single de Madonna présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Erick Sermon présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Darude présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Music'' sorti le .

Musée 

 MúSIC, le Musée des instruments de Céret (Pyrénées-Orientales).

Patronyme 
 Aleš Mušič (1982-), un joueur de hockey sur glace slovène ;
 Lorenzo Music (1937-2001), acteur, scénariste, compositeur et producteur de télévision américain ;
 Zoran Mušič (1909-2005), un peintre et graveur slovène.

Autres 
 MUSIC, un algorithme de recherche de la direction des signaux ;
 Music, une variété d'ail ;
 Yahoo! Music, une station de radio sur Internet ;
 Mušić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme